Мукка

 Мукка (род. 1994) — российский рок-музыкант.
 Мукка, Тимо (1944—1973) — финский писатель.